Amur – rzeka we wschodniej Azji
 amur – ryba z rodziny karpiowatych
 amur biały (Ctenopharyngodon idella)
 amur czarny (Mylopharyngodon piceus)
 Amur Błagowieszczeńsk – rosyjski klub piłkarski
 Amur Chabarowsk – rosyjski klub hokejowy
 Amur – repozytorium wydawnictw naukowych
 Amur – typ rosyjskich okrętów – stawiaczy min i dwa okręty o tej nazwie
 A-135 Amur - system antybalistyczny